Estonia
 Saare – wieś  w prowincji Tartu, w gminie Puhja
 Saare - wieś w prowincji Tartu, w gminie Piirissaare
 Saare – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Varbla

 Francja
 Saara – były departament

 Niemcy
 Saara (niem. Saarland) – kraj związkowy
 Saara (niem. Saar) – rzeka 
 Saara – dzielnica gminy Nobitz w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Altenburger Land
 Saara – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz

 Inne
 Saara – rodzaj jaszczurki z podrodziny Uromastycinae w rodzinie agamowatych

 Zobacz też
 terytorium Saary (1920-1935)
 protektorat Saary (1947-1956)
 Sara